Elster kan syfta på:

 Elster (geologi) – en istid
 Elster (Elbe) – en tidigare stad i Tyskland
 Schwarze Elster – en högerbiflod till Elbe
 Weisse Elster – en biflod till Saale

Personer
Elster är ett tyskt efternamn
 
 Botho Henning Elster (1894–1952), tysk general 
 Christen Elster (1763–1833), norsk politiker och ämbetsman
 Ernst Elster (1860–1940), tysk germanist
 Jon Elster (född 1940), norsk filosof och sociolog
 Julius Elster (1854–1920), tysk fysiker
 
 Ludwig Elster (1856–1935), tysk nationalekonom
 Torolf Elster (1911–2006), norsk journalist och författare

Tyska efternamn
Norska efternamn